Тарасю́к — українське прізвище, утворене від імені «Тарас».

 Тарасюк Богдан Володимирович (1990—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тарасюк Борис Іванович (1949) — український політик і дипломат;
 Тарасюк Василь (1884—1963) — канадський український громадський діяч.
 Тарасюк Василь Олександрович — український військовослужбовець, командир роти 1-го МБ 72-ї ОМБр, учасник російсько-української війни.
 Тарасюк Віталій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Тарасюк Володимир Юрійович (1929) — український журналіст;
 Тарасюк Галина Тимофіївна (1948) — українська поетеса, прозаїк, критик, перекладач;
 Тарасюк Іван Григорович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тарасюк Іван Степанович — діяч, політик;
 Тарасюк Ігор Григорович (1967) — український політик;
 Тарасюк Клавдія Іванівна — депутат ВР УРСР 8-го скликання;
 Тарасюк Оксана Борисівна — український дипломат. Генеральний консул України в Гамбурзі (Німеччина) (з 2015).
 Тарасюк Оксана Миколаївна (нар 1975) — голова Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області
 Тарасюк Олег Анатолійович (1968—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тарасюк Олексій Васильович (1990—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тарасюк Павло Юхимович — почесний громадянин міста Києва;
 Тарасюк Сергій Костянтинович (1988—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тарасюк Юрій Миколайович — старший тренер національної збірної команди Республіки Білорусь з легкої атлетики;

Українські прізвища
Прізвища на -юк